SAIV steht für:
 schedule as independent variable, Alternativbezeichnung für das Timeboxing in der agilen Softwareentwicklung
 Schwäbischer Architekten- und Ingenieurverein, 1867 gegründete berufsständische Vereinigung
 secteur d'activités d'importance vitale gemäß Artikel R. 1332-2 des französischen Code de la Défense, für das Überleben der französischen Nation als überlebenswichtig definierter Staatssektor
 sophisticated alternative investment vehicle, vormalige Bezeichnung für Hedgefonds

Siehe auch:
 SA-4

Abkürzung